Hay kan syfta på:

Australien 

 Hay (regionhuvudort), New South Wales, 
 Hay (region), New South Wales,

Storbritannien 

 Hay-on-Wye, ort, Wales, Powys,